Ottman ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Ottman (* 1956), US-amerikanischer Wrestler
 John Ottman (* 1964), US-amerikanischer Filmschaffender

Siehe auch:
 Othman
 Ottmann
 Ottoman